Basket Case se puede referir a:

 Basket Case, una película de terror y comedia de 1982 dirigida y escrita por Frank Henenlotter.
 Basket Case, la secuela de 1990 de Basket Case.
 Basket Case, la tercera y última parte de la trilogía Basket Case.
 «Basket Case», una canción de Green Day de su álbum de 1994 Dookie.
 Basket Case, una novela escrita en 2002 por Carl Hiaasen.